Польедо () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Бонет Польедо, Артуро (XX века) — испанский шахматист.
 Рубалькаба Польедо, Алексис (род. 1972) — кубинский боксёр.